Беко, Beko — термин, который может означать:

 Беко, Жильбер (1927—2001) — французский певец
 Beko — турецкая торговая марка бытовой техники